Elżbieta Jagiellonka (1465–1466) – polska królewna, księżniczka litewska, córka Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki
 Elżbieta Jagiellonka (1472–1480/1481) – polska królewna, księżniczka litewska, córka Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki
 Elżbieta Jagiellonka (1482–1517) – polska królewna, księżniczka litewska, córka Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, księżna legnicka, żona księcia Fryderyka II